15-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в канадских городах Саскатун, Роустаун, Принс-Альберт, Реджайна, Мус-Джо, Киндерсли, Норт-Бетлфорд, Йорктон, Хамбольдт с 26 декабря 1990 года по 4 января 1991 года. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной Канады, 2 место заняла сборная СССР. Бронзовые медали достались сборной Чехословакии.

Итоговая таблица 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Результаты

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 

Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Паули Якс
 Защитник:  Иржи Шлегр
 Нападающий:  Эрик Линдрос

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Паули Якс
 Защитники:  Дмитрий Юшкевич —  Скотт Лачанс
 Нападающие:  Майк Крэйг —  Эрик Линдрос —  Мартин Ручински

Группа B 

Матчи состоялись 27 декабря — 5 января в Тыхах (Польша).
Итоговая таблица и результаты

, заняв 1 место в группе B, завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1992.  выбыла в группу С.

Группа C 

Матчи состоялись 27 декабря — 5 января в Белграде (Югославия).
Итоговая таблица и результаты

'', заняв 1 место в группе С, вышла в группу B.

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1990 год в хоккее
Декабрь 1990 года
Январь 1990 года
Спорт в Канаде в 1990 году
Спорт в Канаде в 1991 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные спортивные соревнования в Саскачеване